Tà Lùng (Mèo Vạc, Hà Giang)
 Tà Lùng (Đồng Văn, Hà Giang)
 Tà Lùng (Cao Bằng)
 Grenspost Tà Lùng